As línguas nyulnyulan formam uma pequena família de línguas aborígenes da Austrália bem relacionadas entre si falada no norte da  Austrália Ocidental. A maioria das línguas nesta família está extinta, com apenas 3 línguas existentes, todas as quais estão quase extintas.

Classificação interna
As línguas formam dois ramos estabelecidos com base na inovação lexical e morfológica..
 Ocidental ou Nyulnyulic:
Nyulnyul †
Bardi
Jawi (dialeto)
Djabirr-Djabirrr †
 Oriental ou Dyukun:
Yawuru 
Dyugun †
Warrwa †
Nyigina 
Ngumbarl †

Vocabulário
Arthur Capell (1940) lista os seguintes itens de vocabulário básico para as línguas nyulnyulan:
{| class="wikitable sortable"
! Significado
! Bardi !! Nyulnyul !! Yawuru Jauor !! Nyigina !! Warrwa 
|-
! homem
| aːmba || waːmb || waːmba || waːmba || waːmba
|-
! mulher
| ɔranj || worinj || djando || djando || Djando
|-
! cabeça
| nalm || nalm || maru || maru || ŋalma
|-
! olho
| nem || nem || bani || nimelgar || nimelgar
|-
! nariz
| nimäl || nimäl || ? nimäl || ŋunidjina || ŋunidjina
|-
! boca
| niler || niler || djawa || niler || niler
|-
! língua
| neaŋal || neaŋal || djälän || djälän || Djälän
|-
! estômago
| nãoŋ || nãoŋ || ŋalu || nuŋu || não
|-
! osso
| gɛndj || gɛndj || gändji || gändji || gändji
|-
! sangue
| Welgar || Welgar || gunbulu || gunbulu || Gunbulu
|-
! canguru
| buru || bardjani, burug || bardjanan || bardjani || Bardjani
|-
! gambá
| läŋgur || läŋgur || goiɛ || läŋgur || guɳɖuman
|-
! emu
| inini || ganhando || ganaŋandja || ganaŋandja || ganaŋandja
|-
! Corvo
| waŋgede || waŋged || djawari || waŋgaɳa || waŋgide
|-
! mosca
| mogonj || mogonj || bɛːrambin || waɳmin || waɳmin
|-
! sol
| alg || waːlg || waːlga || baɽa || waːlga
|-
! lua
| gunjul || gunjul || Giliban || Gilinman, giridin || giliman, giridin
|-
! incêndio
| djuŋgu || djuŋgu || djuŋgu || djuŋgu || djuŋgu
|-
! fumaça
| gungud || gungud || ŋuɽun || duwi || duwi
|-
! agua
| wol, uŋgur || wol, wuŋgur || wula || wela || wela
|}

Isoglossa léxica
Algumas isoglossa léxica entre o proto-ocidental Nyulnyulan e o proto-oriental Nyulnyulan:
{| class="wikitable sortable"
! gloss !! Proto-Nyulnyulan Ocidental!! Proto-Nyulnyulan Oriental
|-
| podre || * biini || * mandu
|-
| folha || * bilibil || * wirrkiny
|-
| país do mato || * bindan || * Birra
|-
| canguru || * burruk || * barrjaniny
|-
| árvore, pau || * bardangk || * baalu
|-
| chega, vem || * darr || ** - bula
|-
| sim || * iyi || * ngawayi
|-
| mais tarde, logo || * karrm || * wanyji
|-
| ovo || * lakurr || * kambiy
|-
| bom || * layib || * maabu
|-
| nariz || * -mal || * nguni
|-
| procurar || ** - mi || ** - murungu
|-
| conhecedor || * -mungk || * nila
|-
| pequeno || * murrul || * wuba
|-
| lama || * ngijil || * jabula ~ * jakula
|-
| irmã || * marrir || * ngunu
|-
| testa || * -nkarra || * jirrbal
|-
| coxa || * -nmurr || * balngany
|-
| cauda || * -warla || * makarra
|-
| mulher || * wurany || * jarndu
|}

Isoglossas léxicas
Alguma Isoglossa léxica entre Nyulnyulan proto-ocidental e Nyulnyulan proto-oriental:
{| class="wikitable sortable"
! Significado!! Proto- Nyulnyulan Ocidental !! Proto- Nyulnyulan Oriental
|-
| podre || * biini || * mandu
|-
| folha || * bilibil || * wirrkiny
|-
| país do mato || * bindan || * Birra
|-
| canguru || * burruk || * barrjaniny
|-
| árvore, pau || * bardangk || * baalu
|-
| chega, vem || * darr || ** - bula
|-
| sim || * iyi || * ngawayi
|-
| mais tarde, logo || * karrm || * wanyji
|-
| ovo || * lakurr || * kambiy
|-
| bom || * layib || * maabu
|-
| nariz || * -mal || * nguni
|-
| procurar || ** - mi || ** - murungu
|-
| conhecedor || * -mungk || * nila
|-
| pequeno || * murrul || * wuba
|-
| lama || * ngijil || * jabula ~ * jakula
|-
| irmã || * marrir || * ngunu
|-
| testa || * -nkarra || * jirrbal
|-
| coxa || * -nmurr || * balngany
|-
| cauda || * -warla || * makarra
|-
| mulher || * wurany || * jarndu
|}

Proto-línguas

Proto-Nyulnyulan
A seguinte reconstrução de Proto-Nyulnyulan é de Stokes e McGregor (2003):
Abreviações
WNN: Nyulnyulan Ocidental
ENN: Nyulnyulan Oriental

Proto-Western Nyulnyulan
The following reconstruction of Proto-Western Nyulnyulan is from Stokes and McGregor (2003):

{| class="wikitable sortable"
! não. !! brilho !! Nyulnyulan proto-ocidental
|-
| 237. || ruim, doente, problema || * alik
|-
| 238. || não, não || * arri
|-
| 239. || aberto || * baab
|-
| 240. || cinto, cinto || * baali
|-
| 241. || cego || * bamburr
|-
| 242. || agora, hoje, quando || * banangkarr
|-
| 243. || virilha || * bandakar (r)
|-
| 244. || elogio || ** - (ba) ngar
|-
| 245. || terminar || ** - bany
|-
| 246. || pau, árvore || * bardangk
|-
| 247. || pele, casca (de árvore) || * bardun
|-
| 248. || cobra marrom rei || * barnkard
|-
| 249. || gravata || ** - barrkand
|-
| 250. || ontem || * bayirdi
|-
| 251. || podre || * biini
|-
| 252. || forte, firme, destemido || * biinmal
|-
| 253. || folha || * bilibil
|-
| 254. || país do mato || * bindan
|-
| 255. || azar || * bindikal
|-
| 256. || frio || * binyj
|-
| 257. || long || * -birndi
|-
| 258. || mãe (M, MZ) || * birray
|-
| 259. || contundente || * buna
|-
| 260. || inchar || ** - bungkum
|-
| 261. || canguru (genérico) || * burruk
|-
| 262. || chega, surge, vem || * darr
|-
| 263. || verdade || * darrgal
|-
| 264. || duro (não macio) || * diwa
|-
| 265. || limpe || * duk
|-
| 266. || três || * irrjuwarr
|-
| 267. || sim || * iyi
|-
| 268. || voltar || * jakurd
|-
| 269. || medo || ** - jarik
|-
| 270. || vai || ** - jid
|-
| 271. || toque || ** - jiding
|-
| 272. || morrer || ** - jimb
|-
| 273. || braços na cintura || * jimbijimb
|-
| 274. || para baixo || * jimbilad
|-
| 275. || levante-se, fique de pé || * jirrjirr
|-
| 276. || lavar || ** - juluk
|-
| 277. || de volta || * -ka
|-
| 278. || vagar, vagar || ** - kal
|-
| 279. || abordagem, venha para || ** - kalak
|-
| 280. || simulação de incêndio || * kalib
|-
| 281. || arranhar || ** - kand
|-
| 282. || vômito || ** - kanyb
|-
| 283. || tipo inhame || * karangkam
|-
| 284. || corpo || * -karda
|-
| 285. || pássaro || * karrambal
|-
| 286. || afiado || * karrji
|-
| 287. || mais tarde, logo || * karrm
|-
| 288. || cheiro, cheiro || * kiir
|-
| 289. || aparência, forma, forma || * -kinbal
|-
| 290. || molhado (do objeto) || * kubad
|-
| 291. || pai || * kubul
|-
| 292. || espremer || * kuly
|-
| 293. || cunha || * kumb
|-
| 294. || garganta || * kurrbal
|-
| 295. || pena || * laaban
|-
| 296. || leve (não pesado) || * labalab
|-
| 297. || ovo || * lakurr
|-
| 298. || sente-se || ** - landa
|-
| 299. || bom || * layib
|-
| 300. || preto || * maanka
|-
| 301. || longe || * maara
|-
| 302. || esposa || * malirr
|-
| 303. || muitos || * -mana
|-
| 304. || sair || ** - mankarda
|-
| 305. || acenar (mão) || **-vários
|-
| 306. || irmã (Z) || * marrir
|-
| 307. || goanna || * mayala
|-
| 308. || pesquisar, procurar || **-mi
|-
| 309. || rato nativo || * mijaw
|-
| 310. || canta || **-mil
|-
| 311. || cansado || * milamb
|-
| 312. || engasgar (em algo) || ** - mingka
|-
| 313. || morno, quente (de clima) || * mula
|-
| 314. || cabelo da cabeça || * mukarn
|-
| 315. || conhecimento, experiente || * -mungku
|-
| 316. || root || * -mungkul
|-
| 317. || querida || * mungu
|-
| 318. || derramar, derramar, fluir || ** - mur
|-
| 319. || cheiro || ** - murrar
|-
| 320. || pequeno || * murrulu
|-
| 321. || solo, sujar, ficar sujo || ** - ngali
|-
| 322. || defender, tomar partido || ** - ngaliny
|-
| 323. || negar, recusar || ** - nga (n) ny
|-
| 324. || lama || * ngijil
|-
| 325. || pescoço (exterior) || * -ngkan
|- 
| 326. || macio || * ngub
|-
| 327. || sujo || * ngunyb
|-
| 328. || joelho || * ngurrungk
|-
| 329. || testa || * -nkarra
|-
| 330. || coxa || * -nmurr
|-
| 331. || velho || * nyungurl
|-
| 332. || seco || ** - ralk
|-
| 333. || aquecer-se || ** - ramb
|-
| 334. || pesado || * divagar
|-
| 335. || chupar || * degrau
|-
| 336. || nuvem || * wadan
|-
| 337. || cauda || * -wala
|-
| 338. || deitar de costas || * walirr
|-
| 339. || águia || * warrikana
|-
| 340. || norte || * wardi
|-
| 341. || chuva || * wungur
|-
| 342. || mulher || * wurany
|-
| 343. || unha || * wurrul
|-
| 344. || cotovelo || * yalangkun
|-
| 345. || sogra do homem (WM) || * yalirr
|-
| 346. || juntos || * yambun
|-
| 347. || bastão do inquérito || * yandal
|-
| 348. || perto, perto || * yangan
|-
| 349. || puxar || * yarr
|-
| 350. || rato nativo || * yubur (r) yubur (r)
|}

Nyulnyulan proto-oriental 
A seguinte reconstrução de Nyulnyulan proto-oriental é de Stokes e McGregor (2003): 

 {| class = "classificável por wikit"
! não. !! brilho !! Nyulnyulan proto-oriental
|-
| 351. || árvore, pau || * baalu
|-
| 352. || aqui, por aqui || * bakuna
|-
| 353. || coxa || * balngan (y) -
|-
| 354. || cheiro || ** - banyju
|-
| 355. || com sede || * barra
|-
| 356. || acertado por arremesso || ** - barri
|-
| 357. || canguru || * Barrjanin
|-
| 358. || bagre || * barulu
|-
| 359. || vermelho || * bilyi
|-
| 360. || país do mato || * Birra
|-
| 361. || desligue || * birrb
|-
| 362. || chega, vem || ** - bula
|-
| 363. || branco || * dub
|-
| 364. || coração || * durlbu
|-
| 365. || caminhar, caminhar || * inyja
|-
| 366. || lama || * jabula ~ * jakula
|-
| 367. || acampamento || * jalbi
|-
| 368. || mulher || * jarndu
|-
| 369. || quadril || * jarrbal
|-
| 370. || testa || * jirrbal
|-
| 371. || aquela || * ka-
|-
| 372. || comer || * kabu
|-
| 373. || ovo || * kambiy
|-
| 374. || olhe, olhe para || * kanyjirr
|-
| 375. || lua || * kirridiny
|-
| 376. || corpo || * karrikin
|-
| 377. || gravata || ** - kula
|-
| 378. || vômito || * kurrbuk
|-
| 379. || jogar || * laj
|-
| 380. || carne, músculo || * -lany
|-
| 381. || bom || * maabu
|-
| 382. || cauda || * makarra
|-
| 383. || podre, fedor || * mandu
|-
| 384. || tipo de lança || * mangul
|-
| 385. || muitos || * manyja
|-
| 386. || não, não || * marlu
|-
| 387. || mão || * -marrangka
|-
| 388. || pesquisar, procurar || ** - murungu
|-
| 389. || lagarto-azul || * ngalyak
|-
| 390. || sim || * ngawayi|-
| 391. || nariz || * nguni-
|-
| 392. || irmã (Z) || * ngunu
|-
| 393. || tarde || * ngurrangurra
|-
| 394. || fumaça || * ngurun
|-
| 395. || conhecimento, experiente || * nila
|-
| 396. ||  gavião || * walakurru
|-
| 397. || pedra || * wanangarri
|-
| 398. || chorar || * wangkurr
|-
| 399. || mais tarde, logo || * wanyji
|-
| 400. || cavar || * widij
|-
| 401. || cinto || * windirri
|-
| 402. || grande || * wirdu
|-
| 403. || folha || * wirrkiny
|-
| 404. || pequeno || * wuba
|-
| 405. || esfregar || * wurr
|}

Proto-línguas

Proto-Nyulnyulan
A seguinte reconstrução de Proto-Nyulnyulan é de Stokes e McGregor (2003):
Abreviações
WNN: Nyulnyulan Oeste
ENN: Nyulnyulan Leste

{| class="wikitable sortable"
! gloss
! Bardi!! Nyulnyul l !! Yawuru Jauor !! Nyigina!! Warrwa 
|-
! homem
| aːmba || waːmb || waːmba || waːmba || waːmba
|-
! mulher
| ɔranj || worinj || djando || djando || Djando
|-
! cabeça
| nalm || nalm || maru || maru || ŋalma
|-
! olho
| nem || nem || bani || nimelgar || nimelgar
|-
! nariz
| nimäl || nimäl || ? nimäl || ŋunidjina || ŋunidjina
|-
! boca
| niler || niler || djawa || niler || niler
|-
! língua
| neaŋal || neaŋal || djälän || djälän || Djälän
|-
! estômago
| nãoŋ || nãoŋ || ŋalu || nuŋu || não
|-
! osso
| gɛndj || gɛndj || gändji || gändji || gändji
|-
! sangue
| Welgar || Welgar || gunbulu || gunbulu || Gunbulu
|-
! canguru
| buru || bardjani, burug || bardjanan || bardjani || Bardjani
|-
! gambá
| läŋgur || läŋgur || goiɛ || läŋgur || guɳɖuman
|-
! emu
| inini || ganhando || ganaŋandja || ganaŋandja || ganaŋandja
|-
! Corvo
| waŋgede || waŋged || djawari || waŋgaɳa || waŋgide
|-
! mosca
| mogonj || mogonj || bɛːrambin || waɳmin || waɳmin
|-
! sol
| alg || waːlg || waːlga || baɽa || waːlga
|-
! lua
| gunjul || gunjul || Giliban || Gilinman, giridin || giliman, giridin
|-
! incêndio
| djuŋgu || djuŋgu || djuŋgu || djuŋgu || djuŋgu
|-
! fumaça
| gungud || gungud || ŋuɽun || duwi || duwi
|-
! agua
| wol, uŋgur || wol, wuŋgur || wula || wela || wela
|}

Notas

Bibliografia
 Bowern, Claire. 2004. Bardi Verb Morphology in Historical Perspective PhD, Harvard University
 Bowern, Claire.  2010.  Two Missing Pieces in a Nyulnyulan Jigsaw Puzzle. LSA, Baltimore. 

Línguas Nyulnyula
 Línguas Nyulnyula
 Línguas Nyulnyula
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)